Девлет, Давлет (иск. от Девлет - мифический "Отец земли", бог хлебопашества, символ благополучия).

 
 Девлет Хатун (ум. 1411) — жена османского султана Баязида I.
 Девлет, Владимир Павлович (1890—1958) — оперный певец, Народный артист Узбекской ССР.
 Девлет, Надир (род. 1944) — турецкий тюрколог татарского происхождения.
 Дерин Девлет

Примечания